Coleford può riferirsi a:

 Coleford, cittadina inglese del Gloucestershire, Regno Unito
 Coleford, parrocchia civile inglese del Somerset, Regno Unito